John Atkinson Hobson
 John M. Hobson
 John Hobson (polityk)